«На следующее утро» () — кинофильм, детектив режиссёра Сиднея Люмета. Фильм показывался в советском прокате.

Сюжет 
Немолодая актриса Алекс Стернберген просыпается утром с тяжёлого похмелья и обнаруживает рядом с собой труп мужчины с ножом в груди. Алекс не может вспомнить события вчерашнего дня, но точно знает, что убить она не могла. Понимая, что она главная подозреваемая, Алекс пытается скрыться. Она случайно встречается с отставным полицейским Тёрнером Кендалом, который решает помочь Алекс…

В ролях 
 Джейн Фонда — Алекс
 Джефф Бриджес — Тёрнер Кендал
 Рауль Хулиа — Хоакин Манеро
 Кэти Бейтс — камео

Премии и номинации 
 1987 — номинация на премию Оскар
 главная женская роль (Джейн Фонда).

Ссылки 
  
  
 рецензия на фильм

Фильмы-триллеры США
Фильмы-мелодрамы США
Детективные фильмы США
Фильмы США 1986 года
Фильмы о Дне благодарения